Семён Со́болев:
 Соболев, Семён Григорьевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Соболев, Семён Иванович (1907— после 1994) — советский военачальник, полковник.